Gålatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gålatjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716954-169512), sjö i Skellefteå kommun, 
Gålatjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717388-170339), sjö i Skellefteå kommun,  (10,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn